Luz María Valdivieso Ovalle (Santiago do Chile, 1º de julho de 1977) é uma atriz chilena.

Atores do Chile